Argentijnse hockeyploeg (mannen)
 Argentijnse hockeyploeg (vrouwen)